Trambahn der Stadt St. Gallen ist 
 eine alternative Bezeichnung für die ehemalige Strassenbahn St. Gallen
 die frühere Bezeichnung des Verkehrsunternehmens Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen